L'impuissance sexuelle ou dysfonction érectile consiste dans l'impossibilité fréquente, sinon définitive, d'obtenir une érection valable et durable, et se caractérise souvent aussi par une éjaculation précoce pour les uns et par une absence d'éjaculation pour les autres.
 L'impuissance peut aussi s'entendre comme l'absence d'influence politique ou sociale, tel qu'illustré dans le livre La Puissance et la Faiblesse de Robert Kagan.